Sempre noi – singolo di Max Pezzali feat. J-Ax del 2012
 Sempre Noi – gruppo musicale pop rock italiano